Outside the Law peut se référer à :
Outside the Law, titre original d'un film muet américain de Tod Browning, sorti en 1920, dont le titre français est Les Révoltés ;
Outside the Law, titre original d'un film américain de Tod Browning, sorti en 1930, dont le titre français est également Les Révoltés (remake du précédent) ;
Outside the Law, titre original d'un film américain de Jack Arnold, sorti en 1956, dont le titre français est Faux-monnayeurs ;
Outside the Law, film américain de Jorge Montesi, sorti en 2002.